Zeissner oder Zeißner ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Zeissner (1928–1997), deutscher Radrennfahrer
 Walter Zeißner (1928–2016), deutscher Politiker (CSU), MdL